Меховое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Меховое — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Меховое — село в Сухиничском районе Калужской области.